Karassouk peut faire référence à :
Culture de Karassouk, un ensemble de peuples de l'âge du bronze, datée du  avant l'ère chrétienne et s'étendait sur la Sibérie méridionale, à l'ouest de l'Ienisseï, et sur une large partie du Kazakhstan et de la Mongolie.
Karassouk, une ville de l'oblast de Novossibirsk, en Russie.
Karassouk, une rivière de l'oblast de Novossibirsk, en Russie.